Ignacio García puede referirse a:

Nombre único
 Ignacio García Camacho (1968-), ciclista español;
 Ignacio García López (1925-2017), político español;
 Ignacio García de Vinuesa (1948-), empresario español;
 Ignacio García Malo (1760-1812), escritor, narrador, dramaturgo, traductor y helenista español de la Ilustración;
 Ignacio García Téllez (1897-1985), político mexicano;
 Ignacio García-Valiño (1968-), escritor español;
 Ignacio García May (1965-), dramaturgo español;
 Ignacio M. García (19??-), historiador estadounidense;
 Ignacio García Justiniano (1986-), futbolista boliviano.

Nombre compuesto
 José Ignacio García Hamilton (1943-), historiador argentino;
 José Ignacio García Illueca (1789-1832), militar mexicano;
 José Ignacio García Lapido (1962-), músico español;
 José Ignacio García Sierpe (1866-1935), político y abogado chileno,
 José Ignacio García García (1965-), escritor español;
 Javier Ignacio García Arrighi (1981-), futbolista argentino;
 Jesús Ignacio García (1951-), abogado colombiano;
 Juan Ignacio García Zalvidea (1960-), biólogo español.

Otros usos
 Por la cabeza de Ignacio García, telenovela